ZQ, combinaison des deux lettres Z et Q, peut faire référence à :
 ZQSD, une combinaison de touches d'un clavier d'ordinateur sur la disposition française azerty